Dinwiddie bezeichnet:

Personen:

 Gene Dinwiddie (1936–2002), US-amerikanischer Blues-Saxophonist
 Marcus Dinwiddie (1906–1951), US-amerikanischer Sportschütze
 Robert Dinwiddie (1693–1770), britischer Kolonialbeamter, stellvertretender Gouverneur der Kolonie Virginia
 Spencer Dinwiddie (* 1993), US-amerikanischer Basketballspieler
 Traci Dinwiddie (* 1973), US-amerikanische Schauspielerin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dinwiddie (Indiana), im Lake County
 Dinwiddie (Virginia), im Dinwiddie County
 Dinwiddie Acres, im Dinwiddie County, Virginia
 Dinwiddie Gardens, im Dinwiddie County, Virginia
 Dinwiddie County, Verwaltungseinheit in Virginia

im NRHP gelistete Objekte:
 Dinwiddie County Courthouse, in Dinwiddie, Virginia, ID-Nr. 73002008
 Dinwiddie County Pullman Car, in Midlothian, Virginia, ID-Nr. 91000834
 Dinwiddie Presbyterian Church and Cemetery, in Hillsville, Virginia, ID-Nr. 07000228